Riegelsberg ist der Ortsname von

 Riegelsberg, Gemeinde im Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Riegelsberg (Egglham), Ortsteil der Gemeinde Egglham, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Riegelsberg (Oberbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Riegelsberg (Polling), Ortsteil der Gemeinde Polling, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Riegelsberg (Gemeinde Gaspoltshofen), Ortsteil von Gaspoltshofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich